Даниэль Фридрих Эрнст Майссель (, 31 июля 1826 года, Эберсвальде, Бранденбург — 11 марта 1895 года, Киль, Германская империя) — немецкий астроном и математик.

Жизнь 
Майссель посещал гимназию Фридриха Вильгельма в Берлине и после окончания школы в 1847 году поступил в Берлинский университет имени Гумбольдта, где математику в то время преподавали Карл Густав Якоби и Петер Густав Лежён Дирихле. 

В 1850 году в Галле защитил докторскую диссертацию («De serie quaedam Jacobiana»), и в дальнейшем сдал государственный экзамен на специальность преподавателя. 

С 1852 работал преподавателем в , а также преподавал в Берлинской академии архитектуры. В том же году он стал директором Королевского земского ремесленного училища в Изерлоне. 

В 1871 году назначен директором реального училища города Киль, где и провел остаток своей карьеры.

В годы работы в Киле был постоянным членом немецкого «Общества поддержки воздухоплавания».

Труды 
Майссель проводил исследования в области теории чисел, математического анализа (дифференциальные уравнения, асимптотические события, тета-функции, эллиптические функции, функции Бесселя), сферической тригонометрии, а также изучал прикладные вопросы гидродинамики, проблемы трех тел в небесной механике и преломление света в атмосфере. 

Получил известность благодаря серии статьей 1870—1885 годов, в которых был описан и применен на практике разработанный им комбинаторный метод вычисления значения функции . Майссель, который обладал развитым навыком проводить точные расчеты и работать со сложными уравнениями, вычислил значения  для . 

Его алгоритм впоследствии был доработан и упрощен Лемером, который подтвердил точность вычислений Майсселя (проводившего их во времена до изобретения компьютера): при  полученное Майсселем значение 50 847 478 отличается от точного значения только на 56 в меньшую сторону. 

В 1985 году , Miller и  путем применения метода решета аналитической теории чисел значительно повысили эффективность метода Майсселя , а позднее алгоритм был ещё раз доработан другими авторами с привлечением дополнительных методов аналитической теории чисел.

Проект полета к Северному полюсу 

В 1866 году Майссель опубликовал свой проект полета к Северному полюсу на двухкамерном воздушном шаре (розьере), который в отличие от уже известных к тому времени проектов современников, имел в своей основе серьезные математические расчеты.    

Основываясь на движении воздушных потоков, Майссель выбрал оптимальную конструкцию с одним шаром сверху, заполненным газом легче воздуха, для создания подъемной силы, и вторым шаром снизу, заполненным горячим воздухом. Нижний шар позволял расширить возможности управления летательным аппаратом за счет вертикального маневрирования.   

Необходимый объем верхнего шара был оценен Майсселем в 22 500 м³, нижнего — в 3 750 м³. Потери газа в верхнем шаре должны были компенсироваться за счёт прикрепленных в нижней части железных цилиндров с жидким аммиаком. Подогрев воздуха в нижнем шаре осуществлялся с помощью керосиновой горелки.   

По расчетам Майсселя при движении со скоростью 450 километров в сутки команда из 12 взрослых мужчин, вылетев из Санкт-Петербурга, достигла бы Северного полюса через 7 с половиной дней. Всего же весь перелет занял бы 24 дня, с запасом продовольствия на 40 дней.

См. также 
 Константа Майсселя — Мертенса

Литература 
 J. Peetre: Outline of a scientific biography of Ernst Meissel (1826—1895), Historia Mathematica Band 22, 1995, S. 154—178.

Ссылки 
 John J. O’Connor, Edmund F. Robertson: Ernst Meissel на сайте MacTutor History of Mathematics archive 
 Публикации Э. Майсселя в Astrophysics Data System 
 Некролог. Astronomische Nachrichten, Bd. 137 (1895), S. 239

Примечания 

Астрономы XIX века
Математики XIX века
Астрономы Германии
Математики Германии